Diver – EP degli A Wilhelm Scream del 2006
Diver – singolo dei Nico Touches the Walls del 2011, dall'album Passenger
Orologio da sub professionale avente almeno le seguenti caratteristiche di base: impermeabilità pari o maggiore di 200M (20ATM), certificazione ISO 6425, ghiera girevole nel solo senso antiorario.